Padres e hijos puede referirse a:
La novela de Iván Turgénev Padres e hijos.
La película de Mario Monicelli Padri e figli.
La serie de televisión colombiana Padres e hijos.
 el nombre común de la planta Inula un montana
 el nombre común de la planta Pallenis spinosa''.